Lukova – niewielka miejscowość w południowej części Albanii, w okręgu Saranda, w obwodzie Wlora.

Miejscowości w Albanii